

Scienza 
 Bhabha Atomic Research Centre – centro di studi sull'energia nucleare dell'India
 Cratere Bhabha – cratere lunare
 Scattering di Bhabha – processo fisico

Persone 
 Homi Jehangir Bhabha – fisico indiano
 Homi K. Bhabha – filosofo indiano naturalizzato statunitense, padre di Satya Bhabha e marito di Jacqueline Bhabha
 Jacqueline Bhabha – docente indiana, moglie di Homi K. Bhabha e madre di Satya Bhabha
 Satya Bhabha – attore britannico di origini indiane, figlio di Homi K. Bhabha e Jacqueline Bhabha

Pagine correlate 
 Baba
 Homi Bhabha